Hammersmith může být:

 Hammersmith (stanice metra v Londýně) – stanice metra v Londýně
 Hammersmith Odeon – Koncertní trojalbum Franka Zappy 
 Hammersmith a Fulham – městský obvod na západě Londýna